Dołhobyczów est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Dołhobyczów, une gmina rurale dans le powiat de Hrubieszów
 Dołhobyczów, un village et chef-lieu de cette gmina